Summit Series bezeichnet zwei Eishockeyvergleiche über mehrere Spiele zwischen der kanadischen und der sowjetischen Eishockeynationalmannschaft in den 1970er Jahren.
Summit Series 1972
Summit Series 1974

Zum 35-jährigen Jubiläum der ersten Serie im Jahr 2007 verständigten sich der kanadische und der russische Eishockeyverband auf eine weitere Serie.
Super Series 2007

Eishockeyserie